Beise ist der Name von

Fließgewässer:
 Beise (Fulda), Zufluss der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland

Beise ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Beise (* 1994), deutsche Schauspielerin im Bereich Theater und Film
 Arnd Beise (* 1964), deutscher Germanist
 August Beise (1867–1947), deutscher Lehrer und Politiker (DVP)
 Karl-Walter Beise (1944–2014), deutscher Publizist und Pädagoge
 Marc Beise (* 1959), deutscher Jurist, Volkswirt und Journalist
 Sheldon Beise (1912–1960), US-amerikanischer American-Football-Spieler sowie -Coach
 Theodor Beise (1818–1878), deutsch-baltischer Jurist